VX peut signifier:
 Exeed VX, une automobile du constructeur chinois Chery ;
  ;
VX (agent innervant), de la famille des phosphonothioates ;
 VX, un sigle aéronautique (Vitesse d'angle de montée maximal).

Voir aussi